Kylberg är ett svenskt efternamn. Det kan avse:

 Carl Kylberg (1878–1952), konstnär
 Ellen Kylberg (1836–1921), konstnär och författare
 Elsa Munktell-Kylberg (1917–2004), målare
 Erik Kylberg (1882–1947), målare och tulltjänsteman
 Fredrik Kylberg (1877–1963), målare, kapten och driftschef
 Henrik Kylberg (1872–1927), lantbrukare och affärsman
 Hjalmar Kylberg (1824–1885), lantbrukare, 
 Ivar Kylberg (1833–1911), jordbrukare
 Lars Kylberg (född 1940), företagsledare
 Lars W Kylberg (1840–1928), företagare
 Lars Wilhelm Kylberg [1798–1865), jordbrukare, militär och konstnär
 Marina Kylberg (1828–1864), konstnär
 Regina Kylberg-Bobeck (1843–1913), målare
 Ruth Kylberg-Gustafson (1872–1950), målare och teckningslärare
 Ulv Kylberg )1912–1975), målare, tecknare och illustratör

Se även
 Bernadotte & Kylberg – företag för industri- och produktdesign med prins Carl Philip som delägare

Svenska efternamn